Olba är en kommunhuvudort i Spanien. Den är belägen i provinsen [[Teruel (provins)<Teruel]] och regionen Aragonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Olba ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Olba är huvudsakligen lite kuperad. Olba ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Olba. Runt Olba är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sarrión,  km väster om Olba. I omgivningarna runt Olba 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 
 
Orter i Aragonien